Der Porsche Tennis Grand Prix 2011 war die 6. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 18. April bis zum 24. April 2011 statt. Die vier topgesetzten Spielerinnen erhielten für die erste Runde ein Freilos.

Die Einzelsiegerin des Vorjahres, Justine Henin, trat aufgrund ihres Karriereendes nach den Australian Open 2011 an. Titelverteidiger im Doppel waren Gisela Dulko und Flavia Pennetta. Im Einzel gewann Julia Görges gegen Caroline Wozniacki mit 7:63, 6:3. Im Doppel gewannen Sabine Lisicki und Samantha Stosur gegen Kristina Barrois und Jasmin Wöhr mit 6:1, 7:65.

Vorentscheidungen

Eintrittsliste 

 Der WTA-Rang ist vom 11. April 2011

Wildcard 
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:

Qualifikation 
→ Siehe: Porsche Tennis Grand Prix 2011/Qualifikation

Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld des Einzel gespielt:
 
 
 
 

Folgende Spielerinnen sind als Lucky Loser ins Hauptfeld des Einzel gekommen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 
 Website des Porsche Tennis Grand Prix

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Stuttgart